De Zuid-Franse plaats Herran, zie Herran (Frankrijk)
 De plaats Herrán in het Colombiaanse departement Norte de Santander